Kingfisher kan syfta på:

 Kingfisher (häst) – ett engelskt fullblod
 Kingfisher beer – en av Indiens största ölmärken
 Kingfisher Airlines – ett flygbolag som flög inrikes i Indien
 Kingfisher County – ett administrativt område i delstaten Oklahoma, USA
 Kingfisher, Oklahoma – en stad i Kingfisher County, Oklahoma, USA